Барбарис Вильсона () — кустарник, вид рода  семейства .

В природе ареал вида охватывает западные районы Китая.

Очень декоративный кустарник в плодах и при осенней окраске листьев.

Ботаническое описание 
Полувечнозеленый низкорослый кустарник, со сближенными пучками листьев и короткими междоузлиями. Побеги ребристые, сначала желтоватые, потом коричнево-красные, опушённые.

Листья ланцетные, несколько лапчатые, длиной до 2 см, тупые или острые, цельнокрайные, плотные, матово-зелёные и сизоватые, осенью карминно-красные. Колючки тонкие, трёхраздельные, длиной до 2 см.

Цветки диаметром до 7 мм, золотисто-жёлтые, в густых пучках или коротких метёлках длиной до 1,5 см, на цветоножках длиной до 4 см.

Плоды почти шаровидные, кораллово-красные, длиной до 6 мм. В 1 кг 4,8 тысячи плодов, или 150 тысяч семян; вес 1 тысячи семян 4,6—9 г.

Цветёт в апреле — мае.

Классификация

Таксономия 
Вид Барбарис Вильсона входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Представители 
В рамках вида выделяют ряд разновидностей:

Примечания

Литература 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Азии
Таксоны растений, названные в честь людей